Aaron Howard Johnson – cestista statunitense
 Aaron Westley Johnson – cestista statunitense
 Aaron Taylor-Johnson – attore britannico
 Aaron Johnson – produttore discografico statunitense, fratello del regista Rian Johnson
 Aaron Johnson – hockeista su ghiaccio canadese